Een verkeersweg:
 N811 (België)
 N811 (Frankrijk)
 N811 (Nederland), zie Provinciale weg 811

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing